Rigodon, azaz Rigodón a 80 nap alatt a Föld körül Willy Foggal egyik főszereplője. A sorozat mindegyik epizódában szerepet kap.

A sorozatban 

Rigodón francia származású. Korábban artista volt Párizsban, de megunta az utazásokat, így kedvelt barátjával, Ticoval közösen került Londonba. Az úr 1872. évében inasként szegődött Willy Foghoz, a gazdag angol úriemberhez, aki még aznap fogadást kötött a Reform Klubbal, hogy 80 nap alatt körbe tudja járni a földet. Az út során Indiában Rigodon menti meg a gyönyörűséges Romy hercegnőt, akit a helyi gyülekezet fel akar áldozni. A Reform Klub elnöke, Sullivan azonban felbérli a gonosz Transfert, hogy szabotálja Willyék útját.

Megjelenése 
Rigodon általában keménykalapot hord, amelyet a rajzfilm szerint még a nagyapjától örökölt. Inasruhát visel az egész út alatt.
Filmszereplők